Fishers Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Fishers Island (Osceola County, Florida)
 Fishers Island (St. Johns County, Florida)
 Fishers Island (Louisiana)
 Fishers Island (New York)
 Fishers Island (Pennsylvania)
 Fishers Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Fishers Island (Nunavut), in der Kitikmeot-Region